Козицький — українське прізвище.

 Козицький Андрій Михайлович (1970) — український історик.
 Козицький Григорій Васильович (1724—1775) — український письменник, перекладач, державний діяч Російської імперії.
 Козицький Максим Зіновійович (1981) — український громадський діяч, підприємець і політик, голова Львівської ОДА.
 Козицький Микита Геннадійович (2002) — український футболіст, півзахисник.
 Козицький Микола Григорович (1880—1920) — радянський партійний діяч.
 Козицький Микола Михайлович (1943) — радянський спортсмен-самбіст та дзюдоїст, Заслужений майстер спорту СРСР, Заслужений тренер УРСР та РРФСР.
 Козицький Пилип Омелянович (1893—1960) — український композитор, музикознавець і громадський діяч.
 Козицький Сергій Олександрович (1883—1941) — український композитор, просвітник, громадський діяч.

Українські прізвища